Rössbach und Rößbach sind Gewässernamen:

 Rössbach (Otterbach), rechter Zufluss des Otterbach (Bühler) unterhalb von Tüngental, Stadt Schwäbisch Hall, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg

 Rößbach (Kleine Paar), rechter Zufluss der Kleinen Paar unterhalb von Holzheim, Landkreis Donau-Ries, Bayern
 Rößbach (Tiefenbach), rechter Hauptstrang-Oberlauf des Tiefenbachs (zur Fichtenberger Rot) bei Wüstenrot, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Roßbach